Джгун — селище в Україні, Зміївському районі Харківської області.
 Джгун — річка в Україні, в Харківської області.